Hassi R’Mel steht für:

 Hassi R’Mel (Laghouat), eine Stadt in der Provinz Laghouat, Algerien
 Gasfeld Hassi R’Mel, ein Erdgasfeld in Algerien
 Kraftwerk Hassi R’Mel, ein Hybridkraftwerk in Algerien
 Flughafen Hassi R’Mel